Primera División 1989 (Chili)
 Primera División 1989 (Argentinië)
 Primera División 1989 (Uruguay)
 Primera División 1989 (Paraguay)
 Primera División 1988/89 - Spanje